twee prinsessen van Aragón

Isabella (1247-1271), dochter van Jacobus I van Aragón, getrouwd met Filips III van Frankrijk
Isabella (1305-1330), dochter van Jacobus II van Aragón, getrouwd met Frederik I van Oostenrijk
 Isabella (1380-1424), dochter van Peter IV van Aragon, getrouwd met Jacobus II van Urgell